

Informatica 
 Netsky – worm

Musica 
 Netsky – musicista drum and bass belga
 Netsky – album di Netsky del 2010